El término Cozumel puede referirse a:

 Cozumel, isla frente al litoral oriental de la Penìnsula de Yucatán, en México.
 Cozumel, zona arqueológica, vestigios mayas en la isla de Cozumel.
 Punta norte de Cozumel, finisterre oriental de México.
 Punta sur de Cozumel, extremo sur de la isla de Cozumel en Quintana Roo, México.
 Arrecifes de Cozumel, parque nacional Arrecifes de Cozumel.
 San Miguel de Cozumel, Ciudad más poblada de la isla de Cozumel.